Nikolai Delone ist der Name folgender Personen:

*